Едисън може да се отнася за:
 Томас Едисън (1847-1931), американски изобретател
 Едисън, град в Ню Джърси, САЩ
 Едисън, нидерландска музикална награда